Farmersville (Californie)
Farmersville (Georgie)
Farmersville (Illinois)
Farmersville (Indiana)
Farmersville (Kentucky)
Farmersville (Missouri)
Farmersville (New Jersey)
Farmersville (New York)
Farmersville (Pennsylvanie)
Farmersville (Ohio)
Farmersville (Texas)
Farmersville (Wisconsin)